Borzano 
 Borzano (Canossa)

Pagine correlate 

 Borsano (disambigua)